

Села:
 Самійлівка — Донецька область, Краматорський район
 Самійлівка — Запорізька область, Запорізький район
 Самійлівка — Запорізька область, Пологівський район
 Самійлівка — Одеська область, Березівський район
 Самійлівка — Одеська область, Роздільнянський район
 Самійлівка — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада
 Самійлівка — Харківська область, Лозівський район, Близнюківська селищна громада, Самійлівський старостинський округ
 Самійлівка — Херсонська область, Каховський район
 Самійлівка — Чернігівська область, Чернігівський район

 Самійлівка — колишнє село Новонаталівської сільської ради Чаплинського району Херсонської області

Залізниця:
 Самійлівка — залізнична станція Дніпровської дирекції Придніпровської залізниці

Самійлівка — селище міського типу, Саратовської області, Самійлівський район